Il termine underflow può avere diverse accezioni e significati:
nelle telecomunicazioni il termine buffer underflow caratterizza, in una trasmissione dati, una velocità di scrittura minore di quella di lettura in un buffer.
in campo informatico il termine underflow indica l'arithmetic underflow, dovuto a delle operazioni aritmetiche che danno un risultato troppo piccolo per essere rappresentato nella memoria dell'elaboratore e che viene confuso con zero.

en:Underflow